Orga – fikcyjny olbrzymi potwór z japońskich filmów
 Orga – miasto w Federacji Rosyjskiej, w Czeczenii
 Orga – miejscowość na Cyprze